Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 12 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
10 августа 2008, с 19:47 до 20:05 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
11 августа 2008, с 10:56 до 11:17 по местному времени

Финал 
12 августа 2008, в 10:31 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

На спине, мужчины, 100 м